

Sigle 
 Indice sintetico di costo – indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento.
Internet Systems Consortium – organizzazione non-profit che sviluppa software per internet.
Istituto dei sistemi complessi – istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Interporto Servizi Cargo – società di trasporti italiana.
 Institute of Standards of Cambodia

Codici 
 ISC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Saint Mary delle Isole Scilly (Regno Unito)
 isc – codice ISO 639-3 della lingua isconahua

Religione 
 I.S.C. – Suore del Sacro Cuore di Gesù di Ragusa